kolonat (vojno naselje)
kolonat (gospodarski odnos)